Joaquim Ferrer i Amer, director i compositor català
 Joaquim Gil, sacerdot i músic valencià
 Joaquim Gil i Hoernecke, periodista i gestor de projectes català